Maués kan syfta på:

Brasilien 

 Maués (kommun), Amazonas, 
 Maués (ort), Amazonas,